Hasselbach est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
Carl Gustav Friedrich Hasselbach (1809–1882), homme politique allemand
Harald Hasselbach (né en 1967), néerlandais, joueur de football américain 
Karl Albert Hasselbalch (1874-1962), chimiste et physicien danois

Toponyme

Hasselbach, ville de l'arrondissement d'Altenkirchen en Rhénanie-Palatinat
Hasselbach, ville de l'arrondissement de Rhin-Hunsrück en Rhénanie-Palatinat

Voir aussi 
Équation de Henderson-Hasselbalch, équation donnant le pH d'une solution tamponnée

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand